Левадки — топоним:

 Левадки — село в Симферопольском районе Крыма
 Левадки — село в Павлоградском районе Днепропетровской области